Muamer Vugdalič (Ljubliana, 25 de agosto de 1977) é um ex-futebolista profissional esloveno, que atuava como zagueiro.

Carreira 
Muamer Vugdalič se profissionalizou no Olimpija.

Seleção 
Muamer Vugdalič representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e Japão.

Títulos

Maribor
Slovenian Championship: 1999–2000, 2000–01, 2001–02, 2002-2003
Slovenian Cup: 1998–99

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Naturais de Liubliana
Futebolistas do NK Domžale
Futebolistas do NK Maribor
Futebolistas do FC Shakhtar Donetsk
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol